Соревнования в беге на 5000 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017 года прошли 9 февраля на катке Gangneung Olympic Oval в Канныне, Южная Корея. Участие приняли 20 спортсменов.

Результаты

Ссылки 
 ISU World Single Distances Speed Skating Championships 2017, Gangneung, Korea. .
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017